Tlapaneca  o me'phaa, llengua otomang que es parla en el centre i sud de l'estat de Guerrero, a Mèxic
 Tlapaneca, membre del grup humà dels tlapaneques, poble indígena de Mèxic que parla el me'phaa i que viuen principalment a l'estat de Guerrero
 Tlapaneca, membre de les llengües tlapaneques, grup de llengües de la família lingüística otomang composta pel me'phaa de Guerrero i el subtiaba de Nicaragua